Allsvenskan i handboll 1945/1946 vanns av Redbergslids IK.

Slutställning

Skytteligan
Åke Johansson, IK Göta - 18 matcher, 54 mål

Källor

Fotnoter

Externa länkar

Sport i Sverige 1945
Sport i Sverige 1946
1945/1946
Handbollssäsongen 1945/1946